Benhabiles est un patronyme algérien notamment porté par  : 
 Cherif Benhabiles (1891-1959), homme politique français, sénateur du département de Constantine
 Cherif Benhabiles (1885 - ?), écrivain et intellectuel algérien, un des leaders du mouvement « Jeune Algérien ».
 Tarik Benhabiles (né en 1965), joueur et entraîneur de tennis français.

Notes et références